Jim Craig est un nom notamment porté par :
 Jim Craig (1943- ), footballeur écossais. 
 Jim Craig (1957- ), joueur de hockey sur glace américain.

en:Jim Craig